Anna Bongiorni – atleta italiana
Antonio Bongiorni – ex calciatore italiano
Émile Bongiorni – calciatore francese
Gabriele Bongiorni – calciatore italiano
Giovanni Bongiorni – atleta italiano